Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015 – zawody w skokach narciarskich, które odbyły się między 19 a 28 lutego 2015 w Falun w ramach mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym.

Wszystkie konkursy zostały przeprowadzone na skoczniach znajdujących się w kompleksie Lugnet. Po raz trzeci w historii, po 2011 i 2013 roku, podczas jednej edycji mistrzostw odbyło się pięć konkursów w skokach narciarskich. Rozegrane zostały trzy konkursy indywidualne (zawody kobiet i mężczyzn na obiekcie HS 100 oraz mężczyzn na HS 134) oraz dwa drużynowe (zawody mężczyzn na skoczni HS 134 i konkurs mieszany na HS 100).

Tytułów mistrzowskich bronili zwycięzcy konkursów w Val di Fiemme: Anders Bardal (konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni normalnej), Kamil Stoch (konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni dużej), Sarah Hendrickson (konkurs indywidualny kobiet na skoczni normalnej), reprezentacja Austrii (konkurs drużynowy mężczyzn na skoczni dużej) oraz reprezentacja Japonii (konkurs mieszany na skoczni normalnej).

W konkursie indywidualnym kobiet na skoczni normalnej złoty medal wywalczyła Carina Vogt, srebrny medal zdobyła Yūki Itō, a brązowy – Daniela Iraschko-Stolz.

W pierwszym konkursie mężczyzn na obiekcie normalnym mistrzem świata został Rune Velta, tytuł wicemistrza zdobył Severin Freund, a na najniższym stopniu podium stanął Stefan Kraft.

W drugim w historii konkursie mieszanym o mistrzostwo świata zwycięstwo odniosła drużyna Niemiec, w skład której weszli: Carina Vogt, Richard Freitag, Katharina Althaus i Severin Freund. Srebrny medal zdobył zespół norweski (Line Jahr, Anders Bardal, Maren Lundby, Rune Velta), a brązowy – reprezentacja Japonii (Sara Takanashi, Noriaki Kasai, Yūki Itō, Taku Takeuchi).

W zawodach indywidualnych mężczyzn na obiekcie dużym mistrzem świata został Freund, który wyprzedził Gregora Schlierenzauera i Rune Veltę.

W ostatniej konkurencji mistrzostw świata w skokach – zawodach drużynowych mężczyzn na skoczni HS 134 tytuł mistrzowski zdobyli Norwegowie, w składzie: Anders Bardal, Anders Jacobsen, Anders Fannemel i Rune Velta. Srebrny medal wywalczyli broniący tytułu skoczkowie austriaccy (Stefan Kraft, Michael Hayböck, Manuel Poppinger, Gregor Schlierenzauer), a podobnie jak przed dwoma laty w Predazzo brązowy medal zdobyli Polacy: (Piotr Żyła, Klemens Murańka, Jan Ziobro, Kamil Stoch).

Harmonogram zawodów 
W poniższej tabeli przedstawiono harmonogram skoków narciarskich w ramach Mistrzostw Świata 2015 z uwzględnieniem wszystkich serii treningowych, próbnych, kwalifikacyjnych i konkursowych oraz odpraw technicznych.

Legenda:

Skocznie 
Trzy konkursy mistrzostw świata (indywidualny kobiet, indywidualny mężczyzn oraz drużynowy mieszany) zostaną przeprowadzone na skoczni normalnej, a dwa pozostałe (indywidualny mężczyzn i drużynowy mężczyzn) na skoczni dużej.

Jury 

Z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej dyrektorami zawodów byli: Chika Yoshida (dyrektorka zawodów PŚ kobiet) oraz Walter Hofer (dyrektor zawodów PŚ mężczyzn). Podobnie jak w zawodach Pucharu Świata, asystentem Yoshidy był skoczek narciarski Borek Sedlák, a asystentem Hofera – Miran Tepeš.

Medaliści

Mężczyźni

Konkurs indywidualny na skoczni HS100 (21.02.2015)

Konkurs indywidualny na skoczni HS134 (26.02.2015)

Konkurs drużynowy na skoczni HS134 (28.02.2015)

Kobiety

Konkurs indywidualny na skoczni HS100 (20.02.2015)

Konkurs mieszany

Konkurs mieszany na skoczni HS100 (22.02.2015)

Klasyfikacja medalowa 
Poniżej znajduje się klasyfikacja medalowa po przeprowadzeniu trzech konkurencji w skokach narciarskich. Klasyfikacja dotyczy tylko medali zdobytych w skokach narciarskich podczas Mistrzostw Świata 2015.

Wyniki

Kobiety

Mężczyźni

Konkurs mieszany

Składy reprezentacji 
W poniższej tabeli znajdują się składy męskich i kobiecych reprezentacji, które wystartowały w zawodach podczas mistrzostw świata w Falun. W tabeli zamieszczono także porównanie miejsc zajętych w poszczególnych konkursach mistrzostw świata w latach 2013 i 2015.

Legenda:
 q – zawodnik nie zakwalifikował się do konkursu głównego;
 DNS – zawodnik nie wystartował w konkursie głównym;
 – – zawodnik nie został zgłoszony do kwalifikacji.

Uwagi

Przypisy